Gershwin-Preis steht für:

 Gershwin Memorial Award, in den 1940er Jahren vergebener Preis an junge Akademiker in musischen Fächern
 The George and Ira Gershwin Award, seit 1988 von der University of California vergeben
 Library of Congress Gershwin Prize for Popular Song, kurz Gershwin Prize, seit 2007 von der Library of Congress vergeben